Битва при Луке — сражение между армией Священной Римской Империи и правителя Мейсенской марки Фридриха I, состоявшееся 31 мая 1307 года у деревни Лука в Тюрингии. Закончилось победой Фридриха I.

Предыстория 
В 1261 году ландграф Тюрингии и пфальцграф Саксонии Генрих III учредил для своего младшего сына Дитриха маркграфство Ландсберга в западной Лужице, не получив одобрения короля Священной Римской империи. Дальнейшие 30 лет владение плавно переходило от одного представителя Веттинов к другому.

В 1291 году братья Фридрих I и Дицман из рода Веттинов захватили владения умершего родственника Фридриха Туты, среди которых был и Ландсберг, что вызвало негативную реакцию их отца Альбрехта II, который позже вопреки обещанию перераспределил свои владения в обход сыновей, и короля СРИ Адольфа (считавшего эти земли неотчуждаемыми фьефами). В 1294 году Адольф купил у Альбрехта II ландграфство Тюрингия и Остерланд.

После смещения Адольфа в 1298 году Фридрих и Дицман отвоевали родовые земли, но спор продолжился и при новом правителе СРИ Альбрехте I, решившем завладеть «возвращёнными» землями Веттинов. В 1307 году была начата военная кампания против Фридриха.

Сражение 
Войска встретились у деревни Лука, где ведомая бургграфом Нюрнберга Фридрихом IV имперская армия была разбита. Командовавший ополчением имперских городов Плейсснерланда Фридрих IV фон Шёнбург-Криммичау, чей род являлся злейшим противником Веттинов, был взят в плен.

Последствия 
Победа гарантировала власть Веттинов над регионом. Жители Луки считают, что после победы их деревня получило городской устав.

В Саксонии существовала поговорка: «Вы добьётесь успеха, как швабы при Луке», подразумевающее: «Это не сработает». Судя по всему, выражение появилось после сражения из-за существенной доли в имперской армии представителей герцогства Швабия.

Примечания

Ссылки 
 Die Schlacht bei Lucka  im Archiv des Luckaer Lokalblatt
 Reiner Groß: Schönburgische Geschichte, Eine Zeittafel, Herausgeber: Britta Günther, Michael Wetzel, Tommy Schmucker, Chemnitz 2005, Eintrag «31. März 1307» in chronologisch geordneter Liste, S. 8
 Theodor Fontane: Der Deutsche Krieg von 1866, Band 2. BoD — Books on Demand, 2011, Seite 266
 Moritz Theodor Frommelt: oder Geschichte, Geographie und Statistik des Herzogthums Sachsen-Altenburg, Band 1. Klinkhardt, 1838, Seite 55

Сражения 1307 года
Сражения Священной Римской империи
История Тюрингии